Сезон ФК «Севілья» 2010—2011 - 10-й поспіль сезон футбольного клубу Севілья в найвищій лізі іспанського футболу. Головний тренер попереднього сезону Альварес продовжував тренувати команду допоки вона 26 вересня 2010 року не зазнала поразки 2–0 від Еркулеса. Після цього на посаду головного тренера призначили Грегоріо Мансано, а його помічником став колишній футболіст Хаві Наварро.

Підсумки змагань

Підсумки офіційних змагань

Літні трансфери

Прийшли

Пішли

Прийшли в оренду

Пішли в оренду

Повернення з оренди

Закінчення оренди

Зимові трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Поточний склад

Склад

Юнацька система

Викликані в збірні своїх країн

Матчева статистика

Результати матчів

Передсезонні

Товариські матчі

16-й Трофео де ла Саль

Приз Ахілле і Чезаре Бортолотті

56-й Приз Рамона де Карранси

3-й Приз Антоніо Пуерти

Суперкубок Іспанії

Фінал 

|}

1-й матч

2-й матч

Ла-Ліга 

 Виграш   Нічия   Поразка

 Перемога в лізі BBVA (кваліфікується також до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2011–2012)
 Груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА 2011–2012
 4-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів УЄФА 2011–2012
 Груповий етап Ліги Європи УЄФА 2011–2012
 4-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА 2011–2012 (Від 3 лютого: 5-та і 6-та команда Ліга BBVA кваліфікуються завдяки учасникам фіналу Кубка Іспанії з футболу 2011)
 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА 2011–2012 (від 3 лютого: 7-ма команда Ліги BBVA кваліфікується завдяки учасникам фіналу Кубка Іспанії з футболу 2011)
 Пониження в класі до Ліги Аделанте

з Альварес

з Грегоріо Мансано

Ліга чемпіонів УЄФА

Раунд плей-оф

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

1/16 фіналу

Севілья 2–2 Порту за сумою двох матчів. Порту виграв завдяки голам, забитим у гостях.

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Севілья виграла 10–1 за сумою двох матчів.

1/8 фіналу

Севілья виграла 8–3 за сумою двох матчів.

Чвертьфінал

Севілья виграла 6–3 за сумою двох матчів.

Півфінал

Реал Мадрид виграв 3–0 за сумою двох матчів.

Примітки

Посилання 
2010–11 Sevilla FC season at ESPN

Сезони ФК «Севілья»
Севілья